Johann Osiander ist der Name folgender Personen:

* Johann Osiander (Theologe, 1564) (1564–1626), deutscher evangelischer Theologe und Superintendent
 Johann Osiander (Theologe, 1657) (1657–1724), deutscher evangelischer Theologe und Staatsmann

 Johann Eberhard Osiander (1750–1800), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Ernst Osiander (1792–1870), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Friedrich Osiander (1787–1855), deutscher Gynäkologe
 Johann Rudolph Osiander (1689–1725), deutscher evangelischer Theologe und Philologe
 Johann Rudolf Osiander (1717–1801), deutscher evangelischer Theologe